Cavan kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Cavan, Côtes-d'Armor, kommun i Bretagne,

Irland 

 Cavan (grevskap), Ulster, 
 Cavan, stad, Ulster,